Haumann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Haumann (1923–2008), deutscher evangelischer Pfarrer, Politiker und Friedensaktivist 
 Claudia Polzin-Haumann (* 1970), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Friedrich Haumann (1857–1924), deutscher Politiker und Industrieller
 Heiko Haumann (* 1945), deutscher Historiker
 Heinz-Peter Haumann (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), von 2003 bis 2009 Oberbürgermeister von Gießen
 Lucien Leon Haumann (1880–1965), belgischer Botaniker
 Werner Haumann (* 1955), deutscher Offizier